Кудо:
 Кудо (Дайдо дзюку карате до) — спортивно-боевой вид единоборств.

Гидроним 
 Кудо (Воскресенское) — озеро в Глубоковской волости Опочецкого района Псковской области России
 Кудо (Полехновское) — озеро в Звонской волости Опочецкого района Псковской области России

Персоналии 
 Кудо, Акира (род. 1954) — японский борец вольного стиля.
 Кудо, Мами (род. 1964) — японская бегунья-сверхмарафонец.
 Кудо, Масато (1990—2022) — японский футболист.
 Кудо, Мидори (Кудо, Минори) (род. 1967) — японская кёрлингистка.
 Кудо, Норио (род. 1940) — японский го-профессионал, президент Международной федерации го.
 Кудо, Харука (род. 1999) — японский идол, участница Morning Musume.
 Кудо, Хирофуми (род. 1959) — японский кёрлингист.
 Хонда, Минако (наст. имя Минако Кудо) — японская поп-певица.